Aimee Watson (ur. 28 lipca 1987 w Sydney) – australijska biegaczka narciarska, olimpijka. Mieszka na stałe w Cobram. Używa nart firmy Fischer.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 Wyniki w bazie FIS (ang.)

Urodzeni w 1987
Australijscy biegacze narciarscy
Australijscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Sydney
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018